Horsley kan syfta på:

 Horsley, Derbyshire – en ort och civil parish i Amber Valley, Derbyshire, England
 Horsley, Gloucestershire – en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Horsley (nära Prudhoe) – en ort och civil parish i Northumberland, England
 Horsley, Rochester – en ort i Rochester, Northumberland, England
 Lee Horsley – en amerikansk skådespelare